Termin PPDK ima više značenja.

 Piruvat, fosfat dikinaza, enzim
 Demokratska partija Kosova